Murta steht für:

 Bolschaja Murta, Siedlung in Russland 
 Rego da Murta, Ort in Portugal
 Murta, keltisch für Meurthe, Fluss in Frankreich

Murta ist der Familienname folgender Personen:

 Eduardo Maria Murta Barbeiro (1932–2022), portugiesischer Schwimmer und Wasserballspieler
 Inês Murta (* 1997), portugiesische Tennisspielerin

Siehe auch:

 La Murta
 Murtha